Kwas homowanilinowy
 Hauptverwaltung Aufklärung – Główny Zarząd Wywiadu przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego NRD
 Hogeschool van Amsterdam